Faïz Selemani – calciatore comoriano
 Halidi Selemani – calciatore burundese
 Musaba Selemani – calciatore burundese